Le comté de Nambucca est une zone d'administration locale au nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Il est situé sur la côte et est traversé par la Nambucca River, la Pacific Highway et la North Coast Railway.

Le comté abrite les villes de:
 Nambucca Heads,
 Valla,
 Macksville,
 Bowraville,
 Taylors Arm  et
 Scotts Head.

Lien externe 
 Statistiques officielles

Nambucca